Antoine Jacques de Guyon de Geis de Pampelonne (1754-1820), un homme politique français ;
 Isabel Mackensen-Geis (1986-), une femme politique allemande ;
 Jacob Geis (1890-1972), un scénariste et dramaturge allemand ;
 Johannes Geis (1993-), un footballeur allemand ;
 Manfred Geis (1949-), un homme politique de la SPD ;
 Richard E. Geis (1927-2013), un écrivain américain.

Geis peut aussi désigner :
 geis, dans la littérature médiévale irlandaise, un interdit ou une injonction lié au surnaturel et à la magie.